Het seizoen 2004/05 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Hurley en Pinoké als kampioenen. 

Na de onderlinge play off-ontmoetingen promoveerden de dames van Pinoké naar de Hoofdklasse 2005/06. In het vervolg van de play offs wisten de dames van Hurley promotie af te dwingen ten koste van hoofdklasser Oranje Zwart. EMHC, Huizen, Gron.Studs en Amersfoort degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

(*) Drie punten mindering.

Promotie/Degradatie Hoofdklasse

Hockey in 2004
Hockey in 2005
Overgangsklasse hockey